Øyafestivalen kan syfta på:

Øyafestivalen – en musikfestival i Oslo, Norge 
Øyafestivalen (novell) – en novell från 2009 av Linn Strømsborg